Mossarottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossarottjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,86 ha)
Mossarottjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Mossarottjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Mossarottjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,47 ha)
Mossarottjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Mossarottjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (3 ha)
Mossarottjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Mossarottjärnen (Töre socken, Norrbotten, 734235-180950), sjö i Kalix kommun, 
Mossarottjärnen (Töre socken, Norrbotten, 735021-180834), sjö i Kalix kommun,

Se även
Mossaråtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn